

Niemcy 
 Schmiedeberg – dzielnica Angermünde
 Schmiedeberg – dzielnica Dippoldiswalde
 Bad Schmiedeberg – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Wittenberga

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kowary

Osoby 
 Oswald Schmiedeberg – niemiecki lekarz farmakolog